Кино може да се отнася за:
 кинематография – изкуството да се създават филми
 киносалон (кинотеатър) – сграда, в която се показват филми
 кино филм
 Кино (група) – съветска рок-група от 1980-те
 Quino – аржентински карикатурист